Boys Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boys Lake (Michigan)
 Boys Lake (Minnesota)
 Boys Lake (Montana)

Siehe auch:
 Boy Lake
 Boyce Lake